Nederlandse kampioenschappen marathonschaatsen op kunstijs, jaarlijks op een kunstijsbaan.
 Nederlandse kampioenschappen marathonschaatsen op natuurijs, indien mogelijk op een natuurijsbaan in Nederland.
 Open Nederlandse kampioenschappen marathonschaatsen op natuurijs, jaarlijks op een natuurijsbaan in het buitenland.